«Нас узнает весь мир» — название серии альбомов Мари Краймбрери:

 Первая часть вышла 19 марта 2021 года. Является третьим альбомом в дискографии Краймбрери.
 Вторая часть вышла 14 октября 2022 года. Является четвёртым альбомом в дискографии Краймбрери.